Living Dolls (engl. für „Lebende Puppen“) steht für:
 „lebendige Schaufensterpuppen“, siehe Lebende Statue
 eine US-amerikanische Sitcom von 1989
 ein Buch der Engländerin Natasha Walter (2010), deutscher Untertitel: „Warum junge Frauen heute lieber schön als schlau sein wollen“